

Pessoas
Tommy Lasorda - notória personalidade do beisebol
Thomas W. LaSorda

Outros
6128 Lasorda

Desambiguação